Кампо лас Палмас има више значења:

 Кампо лас Палмас (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо лас Палмас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику